Ein Oktavband ist:
 der Frequenzbereich, der durch einen Oktavfilter erzeugt wird
 ein gebundenes Buch im Oktavformat